Le Festival bebop est un festival de musique créé par l'association Bebop du Mans. Il est considéré comme un festival français majeur des nouvelles tendances musicales françaises. Il  fut lancé en 1986 avec pour but de favoriser la venue de nouveaux talents pour des concerts live au Mans. Au fil des années, une société de programmation mancelle s'est montée, dans le but de prendre contact et d'aider les jeunes musiciens, il s'agit de l'association Bebop. Le festival se déroule traditionnellement au Forum, salle du centre des expositions, ou à l'Oasis. Il arrive que les concerts soient délocalisés à Allonnes, aux Saulnières ou au Palais des congrès. Il s'agit de l'un des trois grands moments musicaux annuels de la ville avec le tremplin cité-chanson et le Forum Jeunes.

Édition 2007 

La  s'est déroulée du 3 au 10 novembre 2007. Deux grands voyages sont organisés ailleurs qu'au Mans : l'un à l'Epidaure de Bouloire pour Ours et Bazbaz ; l'autre au Quai des arts de Vibraye pour Jean Racine et le groupe manceau Charivari. Cette année-là, la grande tête d'affiche fut le groupe français Aaron, en représentation le jeudi 8 novembre à la salle Jean Carmet d'Allonnes. En tant que jeunes talents, Ours et Rose étaient les grands espoirs de la scène française présents cette année-là.

Samedi 3 novembre : ouverture au Palais des congrès du Mans avec Les ogres de Barback et Rose
Dimanche 4 novembre : à la salle L'Epidaure Bouloire avec Ours et Bazbaz
Mardi 6 novembre : aux Saulnières du Mans avec Ours et Barbaz
Mercredi 7 novembre : à l'Espal au Mans avec Clelia Vega et Mayra Andrade.
Jeudi 8 novembre : à la salle Jean Carmet à Allones avec Aaron et Declan de Barra; puis à la salle de l'Oasis du Mans avec Deltahead, Seun Kuti & Fela's Egypt 80.
Vendredi 9 novembre : à la salle H.Salvador de Coulaines avec Thomas VDB; puis à la salle de l'Oasis du Mans avec Kill the Young, Mad Sheer Khan et Fancy.
Samedi 10 novembre : Au quai des arts de Vibraye avec Jean Racine et Charivari, puis en clôture à la salle de l'Oasis au Mans avec Guerilla Poubelle, Keny Arkana et Vulgaires Machins.

Édition 2009 

Les têtes d'affiche de l'édition 2009 sont Renan Luce et Olivia Ruiz. L'édition 2009 s'est déroulée majoritairement au Forum, près du Parc des Expositions et a réuni un peu plus de 7000 personnes.

Édition 2010 

Les têtes d'affiche de l'édition 2010 sont Tiken Jah Fakoly, Zaz, The Jim Jones Revue, Pony Pony Run Run, Gaëtan Roussel.

Édition 2011 

Les têtes d'affiche étaient : Alpha Blondy, Zazie, Mademoiselle K, Caravan Palace, les Ogres de Barback, Hushpuppies et Vismets.

Édition 2012 

Encore une belle année à venir pour la  du festival avec au programme : Absynthe Minded, Emily Loizeau, Brigitte, Nina Hagen, Mai Lan, C2C, Skip the Use, Wax Tailor & The Dusty Rainbow Experience, Blake Worrell, King Charles , Naive New Beaters, Champagne Champagne, et BRNS.

Couverture médiatique 

Certains artistes du festival passent en interview avec la radio Oui FM et sur les radios de la FRAMA.

Site officiel 
 Site du Festival Bebop

Notes et références 

Bebop
Musique au Mans